Фунда́н ():

 Фундан (Эспириту-Санту) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.
 Фундан (Португалия) — город и муниципалитет в Португалии, в составе округа Каштелу-Бранку.
 Фундан (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку. Является составной частью муниципалитета Фундан.